Ťoupalík ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Ťoupalík (* 1996), tschechischer Radrennfahrer
 Karel Ťoupalík, tschechoslowakischer Kanute